1891-1900